Plusieurs villes italiennes ont dédié leur théâtre à la comédienne Eleonora Duse. Parmi ceux-ci : 

  d'Asolo
  de Bari
 Teatro Duse de Bologne
  de Gênes
  de Rome